Алекса́ндр Пече́рский (Печёрский):
 Печерский, Александр Аронович (1909—1990) — офицер РККА в годы Великой Отечественной войны, руководитель единственного успешного восстания в концлагере в годы Второй мировой войны.
 Печёрский, Александр Александрович (род. 1964) — советский и российский биатлонист.